Le tournoi de Madras est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2017, classée en catégorie ATP 250, se dispute du 2 au . Roberto Bautista-Agut remporte l'épreuve du simple, Rohan Bopanna et Jeevan Nedunchezhiyan celle du double.

Faits marquants

Forfait 
On note le forfait de l'Espagnol Tommy Robredo. Il est remplacé par Aljaž Bedene.

Lauréats 
L'Espagnol Roberto Bautista-Agut remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale le jeune Russe Daniil Medvedev (6-3, 6-4).

En double, Rohan Bopanna et Jeevan Nedunchezhiyan décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Purav Raja et Divij Sharan (6-3, 6-4). Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madras
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2017
Madras
Sport en Inde en 2017
Tennis en janvier 2017